Rio Yacu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Igarapé Macaco (vattendrag i Brasilien, Rondônia), 
 Rio Iaco (vattendrag), 

Robotskapade Brasilienförgreningar